A Copa do Mundo de Voleibol Masculino de 2023 será a 15ª edição do torneio organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) a cada quatro anos. Será realizada entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro. Após a edição de 2019, que a competição não foi classificatória para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 realizado em Tóquio, nesta edição o evento retorna a ser classificatório para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 a ser realizada em Paris, além de distribuir pontos para o ranking mundial.

Equipes classificadas 
Doze equipes se classificarão para a competição como as duas melhores do Ranking Mundial da FIVB de cada federação continental em 1º de janeiro de 2023 (exceto o Japão que se classificou como anfitrião, e a Ítalia que se classificou como campeã mundial de 2022).

Regulamento

Critérios de Classificação 
 Número de vitórias;
 Pontos;
 Razão de sets;
 Razão de pontos;
 Resultado da última partida entre os times empatados.

 Placar de 3–0 ou 3–1: 3 pontos para o vencedor, nenhum para o perdedor;
 Placar de 3–2: 2 pontos para o vencedor, 1 para o perdedor.

Formato da Disputa 
 Turno Único 
No Turno Único, as 12 equipes se enfrentam entre si. A melhor equipe na classificação geral se torna vencedora da competição, e junto com a segunda melhor equipe se classificam para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024 que será realizado em Paris.

Turno Único

Classificação 

|}

Referências

2023
2023 no voleibol
Desporto no Japão em 2023
Eventos esportivos sediados no Japão